«Lafayette Blues» () — второй сингл американской рок-группы The White Stripes, который вышел в ноябре 1998 года. На стороне «B» содержится песня «Sugar Never Tasted So Good», которая позже была включена в дебютный альбом группы The White Stripes.

В октябре 1998 года вышло 1000 копий на белом виниле. В 2001 году вышло ещё 1000 копий, но уже на чёрном виниле. На сегодня это одна из самых дорогих и редких записей группы, которую можно приобрести лишь через сайт eBay.

Текст песни содержит название французской улицы в родном городе группы в Детройте, Мичиган.

Список композиций 
 7"

Синглы The White Stripes
Песни, написанные Джеком Уайтом